Macrothele bannaensis est une espèce d'araignées mygalomorphes de la famille des Macrothelidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique de Chine. Elle se rencontre au Yunnan et au Hunan.

Étymologie 
Son nom d'espèce, composé de banna et du suffixe latin , « qui vit dans, qui habite », lui a été donné en référence au lieu de sa découverte, la préfecture autonome dai de Xishuangbanna.

Publication originale 
 Xu & Yin, 2001 : A new species of the genus Macrothele from China (Araneae: Hexathelidae). Journal of Natural Science of Hunan Normal University, , , .

Liens externes

Notes et références 

Macrothelidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique de Chine